Puffo Sciccoso – personaggio dei Puffi
Sciccoso – personaggio della serie animata di Scuola di polizia
Lo Sciccoso – personaggio di Piccoli gangsters